Le sigle CESU peut faire référence à :
 Centre d'enseignement des soins d'urgence, en France ;
 Chèque emploi service universel, en France.

Voir aussi 
 CESU-8 (Compatibility Encoding Scheme for UTF-16 : 8-Bit), un codage de caractères variante d'UTF-8, en informatique.